Арті́г, Артіґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Марселя, 55 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 226,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Артіг на сайті французького Національного інституту географії
 Артіг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Артіг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар